Birds Island ist der Name folgender Inseln:
 Birds Island (Louisiana), Webster County
 Birds Island (North Carolina), Dare County

Siehe auch: 
 Bird Island
 Bird Islands